

Топоніми 
Повіт Онума

Персоналії 
Онума — японське прізвище.